Анне:
 Анне (коммуна).
 Анне, Ипполит (1933—2021) — французский боксер.